Коробкин — посёлок сельского типа в Сарпинском районе Калмыкии, административный центр Коробкинского сельского муниципального образования. Посёлок расположен балке Лесная в 18 км к западу от районного центра села Садовое.

Население —  человек ().

История 

Впервые обозначен на топографической карте Астраханской губернии 1909 года. Хутор относился к Садовской волости Черноярского уезда Астраханской губернии. После образования Калмыцкой автономии относился к Малодербетовскому, с 1930 года Сарпинскому улусу. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР», как и другие населённые пункты Сарпинского района Калмыцкой АССР передан в состав Сталинградской области. 

В 1957 году возвращён в состав Калмыкии на основании Указа Президиума ВС СССР от 09.01.1957 года "Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР".

Физико-географическая характеристика 

Посёлок расположен в пределах Ергенинской возвышенности, в долине реки Лесная, относящейся к бассейну реки Зельмень. Средняя высота над уровнем моря - 57 м. Большая часть посёлка расположена на правом берегу реки.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 190 км, до ближайшего города Волгоград Волгоградской области - 130 км, до районного центра села Садовое - 18 км.

Согласно классификации климатов Кёппена для Кануково характерен влажный континентальный климат с жарким летом и относительно холодной зимой(индекс Dfa). Среднегодовая температура воздуха - 8,8 °C, количество осадков - 351 мм.

В селе, как и на всей территории Калмыкии, действует московское время.

Население 

По состоянию на 01.01.2012 года численность населения составила — 328 человек. Из них моложе трудоспособного возраста составляет 15,2 %, в трудоспособном возрасте — 60,6 %, старше трудоспособного возраста −24,2 %. Отмечается естественная убыль −2 чел./год на 1000 жителей.
Соотношение мужчин и женщин составляет, соответственно, 50,9 % и 49,1 % (преобладает мужское население). Национальный состав: калмыки — 43,3 %, русские — 46,9 %, другие национальности — 9,8 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли русские (44 %) и калмыки (43 %)

Социальная инфраструктура 

В посёлке действуют: Коробкинская средняя школа, социально-культурный центр, больничный пункт и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Сарпинского района